Myxoparaphysella är ett släkte av svampar. Myxoparaphysella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxoparaphysella